Toi (Japan), plaats in Shizuoka, Japan.
 Toi (Niue), dorp op Niue.
 Toi (Oost-Nusa Tenggara), plaats in de provincie Oost-Nusa Tenggara, Indonesië.
 TESS Objects of Interest, hemellichamen die onderzocht worden door NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite-programma